Kruševica est un toponyme qui peut désigner :

Localités 
en Bosnie-Herzégovine
Kruševica, un village situé dans la municipalité de Ljubinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Kruševica, un village situé dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Kruševica, une localité située dans la municipalité de Slavonski Šamac, comitat de Brod-Posavina ;
au Monténégro
Kruševica, un village situé dans la municipalité de Bar ;
en Serbie 
Kruševica, un village situé dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Kruševica, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
Kruševica, un village situé dans la municipalité de Raška, district de Raška
Kruševica, un village situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica ;
Krushevicë/Kruševica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).

Montagne 
le mont Kruševica, une montagne du sud-est de la Serbie.